Piñeiro, außerhalb des spanischen Sprachraums vereinzelt auch Pineiro, ist der Familienname folgender Personen:

 Argimiro Moure Piñeiro, argentinischer Erzbischof
 Claudia Piñeiro (* 1960), argentinische Journalistin und Schriftstellerin
 Ignacio Piñeiro (1888–1969), kubanischer Musiker
 Joel Piñeiro (* 1978), puerto-ricanischer Baseballspieler
 Juan Piñeiro Osorio (1643–1647), Bischof von Calahorra
 Manuel Piñeiro (1933–1998), kubanischer Politiker und Revolutionär
 Ramón Piñeiro (* 1991), spanischer Rennfahrer
 Rogelio J. Pineiro (* 1961), kubanisch-US-amerikanischer Autor
 Salvador Piñeiro García-Calderón (* 1949), Erzbischof von Ayacucho o Huamanga

Siehe auch:
 Pinheiro, die portugiesische Variante des Namens
 Piñeyro